Pieterstraat (Haarlem)
Pieterstraat (Utrecht)